NK Svačić je nogometni klub iz Starog Slatinika.

Trenutačno se natječe u 3 hnl
Najveći uspjeh kluba bio je u sezoni 1996./1997. osvajanjem prvog mjesta u II. žnl i plasman u I. žnl, najviši razred županijskog nogometa Brodsko-posavske županije. 
Klub od 2001. godine organizira memorijalni turnir 'Neven i Mijo'.

Klupski uspjesi 

Prvak II. grupe Oriovac 1962.,

Prvak II. grupe Oriovac 1963.,

Prvak grupe Sibinj 1972.,

Prvak grupe Sibinj 1975.,

Doprvak II. grupe Oriovac 1961.,

Doprvak grupe Sibinj 1974.,

Doprvak II. općinske lige 1979.,

Doprvak II. općinske lige 1989.,

Doprvak II. općinske lige 1990.,

Doprvak I. općinske lige 1991.,

Prvak II.  županijske lige, Slavonski Brod 1997.,

Jesenski prvak I žnl 1999., 2003., 2010.

Prvak I.županijske lige 2022(plasirao se u III. Hnl)

Liga mladeži:

Juniorski prvaci I žnl 2001./2002., 2003./2004., 2006./2007., 2011./2012.

Pionirski prvaci I žnl 2003./2004., 2005./2006., 2011./2012.

Vanjske poveznice 

 http://www.nksvacic.com.hr/  

Svačić Bagi